Коныгино — населённые пункты в России:
 
 Коныгино — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Коныгино — бывшая деревня (упразднена в 2012 году) в Советском районе Кировской области.
 Коныгино — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Коныгино — деревня в Минусинском районе Красноярского края.

См. также 
 Коныгина
 Коныгин — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области.
 Коныгинский Починок — деревня в Буйском районе Костромской области.